Regresa a mí puede referirse a:

Música
Regresa a mí, canción de Il Divo incluida en el álbum homónimo de 2004, Il Divo.
Un-Break My Heart, (en Español: Regresa a mí) canción compuesta por Diane Warren e interpretada por Toni Braxton, para su álbum Secrets de 1996.  
Regresa a mí, canción de Thalía incluida en el álbum Arrasando de 2000.